Allsop ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Allsop (1912–1997), englischer Fußballspieler
 Edwin Allsop (1887–1974), englischer Fußballspieler
 Norman Allsop (1930–2011), englischer Fußballspieler
 Ryan Allsop (* 1992), englischer Fußballspieler
Allsop steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allsop (Alabama), Ortschaft im Calhoun County, Alabama

Siehe auch:
 Alsop
 Allsopp
 Allsup